Az Å a svéd ábécé 27., a dán és a norvég ábécé 29. betűje

 Dánia
Å (Dánia), falu Fyn szigetének déli partján

 Norvégia
Å (Andøy), falu Andøy községben, Nordland megyében
Å (Ibestad), falu Ibestad községben, Troms megyében
Å (Lavangen), falu Lavangen községben, Troms megyében
Å, egy plébánia korábbi neve Lyngdal községben, Nyugat-Agder megyében
Å (Meldal), falu Meldal községben, Trøndelag megyében
Å (Moskenes), falu Moskenes községben, Nordland megyében
Å (Tranøy), falu Tranøy községben, Troms megyében
Å (Åfjord), falu Åfjord községben, Trøndelag megyében
Åfjord, község Trøndelag megyében (Å-nak hívták 1896–1963. közt)

 Svédország
Å (Svédország), falu Norrköping községben, Östergötland megyében